Chris Tates, een Nederlands acteur
 Karst Tates, de pleger van een aanslag op Koninginnedag 2009
 Nicolaas Tates, een Nederlands kanovaarder
 Tetjoesji, een stad in Rusland, ook Täteş genoemd